

Architettura 
 Castel Reichenbach – castello situato a Merano (Italia)

Astronomia 
 20582 Reichenbach – asteroide della fascia principale

Geografia

Austria 
 Reichenbach – frazione di Litschau, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Reichenbach – frazione di Rappottenstein, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Reichenbach – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Reichenbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Reichenbach – comune nel circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Reichenbach – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Reichenbach am Heuberg – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Reichenbach an der Fils – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Reichenbach im Vogtland – città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Reichenbach/Oberlausitz – città nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Reichenbach-Steegen – comune nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)

Ex comuni e frazioni 
 Reichenbach – frazione di Aalen, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Berglen, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Reichenbach – frazione di Dahn, città nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Reichenbach – frazione di Feuchtwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Gengenbach, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Gera, città extra circondariale (Turingia)
 Reichenbach – frazione di Großschirma, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Hessisch Lichtenau, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Hornberg, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Hörselberg-Hainich, comune nel circondario di Wartburg (Turingia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Klipphausen, comune nel circondario di Meißen (Sassonia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Lautertal, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Mömbris, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Münnerstadt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Reichenbach – frazione di Nagel, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Reichenbach – frazione di Probstzella, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Reichenbach-Steegen, comune nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Reichenbach – frazione di Smalcalda, città nel circondario di Smalcalda-Meiningen (Turingia)
 Reichenbach – frazione di Unterwellenborn, comune nel circondario di Saalfeld-Rudolstadt (Turingia)
 Reichenbach – frazione di Waldbronn, comune nel Circondario di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Waldems, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Reichenbach – ex comune ora frazione di Wassertrüdingen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Reichenbach – frazione di Wettringen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Reichenbach im Eulengebirge – antico nome tedesco di Dzierżoniów, città nel distretto di Dzierżoniów (Bassa Slesia)
 Reichenbach in Ostpreußen – antico nome tedesco di Rychliki, comune nel distretto di Elbląg (Varmia-Masuria)
 Reichenbach in Pommern – antico nome tedesco di Radaczewo, frazione del comune di Choszczno nel distretto di Choszczno (Pomerania Occidentale)

Svizzera 
 Cascate Reichenbach – cascate formate dal fiume Aar presso Meiringen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Reichenbach im Kandertal, già Reichenbach bei Frutigen – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Georg Friedrich von Reichenbach (1771-1826) – fisico e ingegnere tedesco
 Karl Reichenbach (1788-1869) – scienziato tedesco
 Ludwig Reichenbach (1793-1879) – botanico, ornitologo e illustratore tedesco
 Heinrich Gustav Reichenbach (1823-1889) – botanico e ornitologo tedesco
 Hans Reichenbach (1891-1953) – filosofo tedesco
 François Reichenbach (1921-1993) – regista e sceneggiatore francese
 Ralf Reichenbach (1950-1998) – atleta tedesco
 Sébastien Reichenbach (1989) – ciclista svizzero